Кочережковский сельский совет () — входит в состав
Павлоградского района 
Днепропетровской области 
Украины.

Административный центр сельского совета находится в 
с. Кочерёжки.

Населённые пункты совета 
 с. Кочерёжки 
 с. Желобок 
 с. Подлесное

Примечания